Menthus är ett släkte av spindeldjur. Menthus ingår i familjen Menthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Menthus